Luminița Dobrescu se poate referi la:

  Luminița Dobrescu (cântăreață), pe numele complet Luminița Hortenzia Dobrescu, (n. 1946, București)  interpretă  de muzică ușoară din România, prima câștigătoare de origine română a Festivalului Internațional „Cerbul de Aur”.1969

 Luminița Dobrescu (înotătoare), pe numele complet Luminița Liliana Dobrescu (n. 1971, Reșița) fostă înotătoare și antrenoare română, specializată în stilul liber, care a câștigat patru medalii la Campionatele europene de natație din anii 1987, 1991 și 1993.

Dezambiguizare
Nume proprii